

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Custer – capoluogo della Contea di Custer, Dakota del Sud
 Custer – township della Contea di Antrim, Michigan 
 Custer – township della Contea di Mason, Michigan 
 Custer – township della Contea di Sanilac, Michigan 
 Custer – township della Contea di Mason, Michigan 
 Custer – census-designated place della Contea di Yellowstone, Montana
 Custer – census-designated place della Contea di Whatcom, Washington
 Custer City – comune nella contea di Custer, Oklahoma

Persone 
 Elizabeth Bacon Custer (1933) – scrittrice statunitense
 George Armstrong Custer (1839-1876) – militare statunitense
 Gino Custer De Nobili (1881-1969) – poeta italiano
 Kevin James Custer (1978) – regista statunitense
 Manuela Custer (...) – mezzosoprano italiano

Altro 
 Custer (fumetto) – serie a fumetti realizzata da Carlos Trillo e Jordi Bernet
 Custer – singolo degli Slipknot del 2014
 Custer (The Legend of Custer) – serie televisiva
 Custer's Last Fight – cortometraggio muto del 1912 diretto da Francis Ford
 Custer's Revenge – videogioco d'azione a tema erotico per Atari 2600